Мануель Марреро Крус — 19-й прем'єр-міністр Куби
 Марта Марреро — колишня іспанська тенісистка
 Хуанма Марреро — іспанський футболіст

 Марреро — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Джефферсон штату Луїзіана